A 2007-es Eurovíziós Dalfesztivál volt az ötvenkettedik Eurovíziós Dalfesztivál, melynek a Finnország fővárosában, Helsinkiben található Hartwall Areena adott otthont. Az elődöntőre május 10-én, a döntőre május 12-én került sor.

A 2006-os Eurovíziós Dalfesztivál a finn rock-banda Lordi győzelmével zárult, és ezzel Finnország nyerte el a rendezés jogát.

A verseny 

2007. március 12-én került sor az elődöntő és a döntő rajtsorrendjének, illetve a szavazás sorrendjének sorsolásására. Előzetes megállapodás szerint az elődöntő esetében az első öt, a döntő esetében pedig az első három kisorsolt országnak lehetősége volt kiválasztania a saját rajtszámát. (Az elődöntőben Andorra, Ausztria, Lettország, Szlovénia és Törökország, a döntőben Németország, Örményország és Ukrajna élhetett e lehetőséggel.)

Az elődöntőben rekordmennyiségű huszonnyolc ország vett részt, viszont csak tíz jutott tovább. Nyilvánvalóvá vált, hogy a dalverseny kinőtte ezt a formátumot; így a következő évtől már két elődöntőt is rendeztek. Ez volt az utolsó verseny, ahol több dal vett részt az elődöntőben, mint a döntőben.

A szavazás során néhány kisebb változtatás történt a korábbi évekhez képest: a dalok részleteit bemutató összefoglaló videót kétszer is levetítették, és tíz helyett tizenöt perc állt rendelkezésre, hogy a nézők leadják szavazataikat.

A verseny mottója True Fantasy ("Valódi Fantázia") volt. A színpad egy hagyományos finn hangszer, a kantele alakját vette fel.

A két adásból álló műsorfolyamot élőben, Magyarországon az M1 közvetítette, Gundel Takács Gábor helyszíni kommentálásában. A döntőt 1 millió 84 ezren követték figyelemmel az M1-en.

A résztvevők 
2006. december 1-jén az EBU bejelentette, hogy mind a negyvenhárom érdeklődő ország részvételét lehetővé teszi, annak ellenére, hogy egy korábbi döntés alapján csak negyven állam indulását támogatták. Az EBU 2007 januárjáig adott határidőt a visszalépésre; Monaco december 12-én bejelentette, hogy nem indul a 2007-es versenyen.

Először vett részt Csehország, Grúzia, valamint független államokként Montenegró és Szerbia, míg Ausztria és Magyarország egyéves kihagyás után csatlakozott a verseny mezőnyéhez. Így összesen negyvenkettő dal versenyzett.

Másodszor vett részt a dalversenyen az 1998-ban negyedik helyezett holland Edsilia Rombley és a macedón Karolina Gočeva, aki a 2002-es Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte hazáját. A ciprusi Evridiki  1992 és 1994 után harmadik alkalommal versenyzett, akárcsak az izlandi Eiríkur Hauksson, aki 1986-ban az ország első indulója volt az ICY nevű együttes tagjaként, majd 1991-ben Norvégiát képviselte a Just 4 Fun tagjaként.

A magyar résztvevő
A 2007. február 24-én tartott Fonogram Magyar Zenei Díjátadón Az év felfedezettje kategóriában győztes előadó képviselhette Magyarországot Helsinkiben. A hat jelöltet egy zsűri választotta ki, melyek közül a közönség SMS-szavazással választotta ki a győztest. Rúzsa Magdi végzett az első helyen, aki a nemzetközi versenyen az Unsubstantial Blues című dalt adta elő angolul. Bár majdnem kizárták a versenyből, mert az Unsubstantial Blues (Lényegtelen blues, magyar címe: Aprócska blues) című dalának egy részletét a szabályokban megadott határidő (2006. október 1.) előtt elénekelte (2005. november 2., Megasztár 3. széria; 2. válogató), kiadója tagadta, hogy megszegték volna ezzel a szabályokat. Az elődöntőből 224 pontot gyűjtve a második helyen jutott tovább, a döntőben 128 ponttal a kilencedik helyen zárt.

Elődöntő 
Az elődöntőn a következő országok vettek részt (a továbbjutottak kiemelve):

Ponttáblázat

Elődöntő 

A sorok a fellépés sorrendjében, az oszlopok előbb a fellépési sorrendben, majd a döntőbeli szavazás sorrendjében vannak rendezve.

Döntő 
A döntő 24 résztvevője:
 Az automatikusan döntős "Négy Nagy": , , , 
 A 2006-os Eurovíziós Dalfesztivál első tíz helyezettje
 Az elődöntő első tíz helyezettje

1.A dal angol, olasz, spanyol, orosz, francia és román nyelven szólal meg.

Ponttáblázat

Döntő 

A sorok a fellépés sorrendjében, az oszlopok előbb a döntősök, majd az elődöntőben kiesettek fellépési sorrendjében vannak rendezve.

12 pontos országok 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot a döntőben:

A huszonnégy döntős ország közül tizenhét (71%) kapott minimum egyszer tizenkét pontot, és hét (29%) maradt legmagasabb pontszám nélkül.

A szavazás menete 
A telefonos szavazás után mindegyik ország a legjobb tíz dalt pontozza 1-8, 10 és 12 ponttal. Korábban az egyes országok bemondói mind a tíz pontszámot külön felolvasták. 2006 óta a részt vevő országok nagy száma miatt lerövidítették a szavazási procedúrát azzal, hogy a pontok 1-től 7-ig azonnal megjelentek egy táblán és a bemondó csak a 8, 10 és 12 pontot kapott országot olvasta fel. 2007. március 12-én történt a szavazás sorrendjének kisorsolása is, Magyarország az utolsó, negyvenkettes sorszámot kapta. A magyar pontok kihirdetője Novodomszky Éva volt.

A szavazás sorrendje a következő volt:

 
  Fehéroroszország
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pontbejelentők közt ebben az évben is több korábbi és későbbi résztvevő volt: az andorrai Marian van de Wal (2005), az örmény Sirusho (2008), a dán Susanne Georgi (2009 Andorra), az észt Laura Põldvere (Suntribe tagjaként, 2005, Koit Tooméval, 2017), a finn Laura Voutilainen (2002), az ír Linda Martin (1984, 1992 győztes), a macedón Elena Risteska (2006) és a holland Edsilia Rombley, aki ebben az évben képviselte Hollandiát.

Konfliktusok 
Az elődöntőből kizárólag kelet-európai számok jutottak tovább a döntőbe, amit több nyugati sajtótermékben nehezményeztek, politikai szavazást emlegetve és megkérdőjelezve a verseny komolyságát.

A döntő előtt orosz részről azzal vádolták az ukrán énekest, Verka Szergyucskát, hogy dalának szövegében Lasha Tumbai helyett (ami állítólag mongolul van és tejeskávét jelent) Russia Goodbye-t (Viszlát Oroszország) készül énekelni, és így is tett.

Visszatérő előadók

Galéria

Térkép

Források

További információk 
 YouTube videó: A 2007-es Eurovíziós Dalfesztivál elődöntője
 YouTube videó: A 2007-es Eurovíziós Dalfesztivál döntője

2007
Eurovizio